Tollboden, deutsch Zollamt, ist die Bezeichnung für

Tollboden (Bergen), Gebäude im norwegischen Bergen
Tollboden (Brekkestø), Gebäude im norwegischen Brekkestø
Tollboden (Kristiansand), Gebäude im norwegischen Kristiansand
Tollboden (Lillesand), Gebäude im norwegischen Lillesand
Tollboden (Moss), Gebäude im norwegischen Moss
Tollboden (Oslo), Gebäude in der norwegischen Hauptstadt Oslo
Tollboden (Stavanger), Gebäude in der norwegischen Stadt Stavanger
Tollboden (Skien), Gebäude in der norwegischen Stadt Skien

Siehe auch:
Den gamle Toldboden, Gebäude im norwegischen Arendal
Gamle Tollbod, Gebäude im norwegischen Stavanger